222 puede referirse a:
 Los años
 222
 222 a. C.
 1222

 Otros
 (222) Lucía, asteroide.
 .222 Remington, munición
 Alenia G.222, avión de transporte.
 Bell 222, helicóptero bimotor.
 CV-222, carretera española.
 E 222, bisulfito sódico.
 Reforma 222, grupo de tres torres en México.
 222, EP de María Becerra.

 Para el número 222, consultar Anexo:Números y Números naturales.